Davide Bechini, attore italiano
Stefano Bechini, cestista italiano

21269 Bechini, asteroide della fascia principale